Municipio de Sidney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sidney (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Sidney (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Sidney (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Sidney (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Sidney (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.